Der Kanton Le Haut Agenais Périgord ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Villeneuve-sur-Lot, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Monflanquin.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Haut Agenais Perigord